Не плутати зі Списком районів України з 2020 року
 Не плутати зі Списком міських районів України
Райони України — адміністративно-територіальні одиниці в Україні нижче областей, до яких належать такі населені пункти: міста, села та селища міського типу.

Звичайно до складу українських областей входили по 15—25 районів та із 3—10 міст обласного (або республіканського — у Автономній Республіці Крим) значення, які формально прирівнюються до районів. Найменше районів у Чернівецькій області (11), найбільше — у Вінницькій та Харківській областях (по 27).

Звичайно до складу українських районів входили одне місто або 1—3 селища міського типу (найбільше з яких — райцентр). Деякі райцентри (що є містами обласного значення) не входять до складу районів. До складу районів входить звичайно 40—70 сіл, що об'єднуються в 15—30 сільрад.

Станом на 1 січня 2007 року в Україні було 490 районів (без районів у містах). Середня площа українського району — 1200 км², середня чисельність населення — 52 тисяч осіб (міського — 130 тисяч) (станом на 2001 рік), середня густота населення — 43 осіб/км².

Із 603,7 тис. км² площі України на частку районів (крім міст державного, республіканського та обласного значення) припадало 588,0 тис. км², тобто 97,4 %. Із  тис. осіб населення України на частку районів припадало  тис. осіб, тобто 52,5 % (за переписом 2001 року).

Найбільший за площею район України — Іванківський Київської області (3616 км²), був утворений на півночі області у зв'язку з об'єднанням Іванківського та Чорнобильського районів після Чорнобильської катастрофи. Найбільше за площею місто обласного значення — Яремче, 656,65 км². Найбільший за площею район міста державного значення — Балаклавський у м. Севастополі, 544,9 км².

Найменший за площею — Герцаївський Чернівецької області, 309 км². Найменший за площею район міста державного значення — Печерський у м. Києві, 19,55 км². Найменше за площею місто обласного значення — Жданівка Донецької області, 2 км².

Найбільший за населенням — Харківський район Харківської області (187,1 тис. осіб) — населення дано згідно з переписом населення від 2001 року. Найбільше за населенням місто обласного значення — Харків, 1452 тис. (2014). Найбільший за населенням район міста державного значення — Деснянський у м. Києві, 366 тис. (2014).

Найменший за населенням — Поліський Київської області, 7,6 тис. осіб. Найменший за населенням район міста державного значення — Балаклавський у м. Севастополі, 45 тис. осіб (2014 р.). Найменше за населенням місто обласного значення — Моршин, 6 тис. (2014). У м. Прип'ять постійного населення немає.

Найбільш густонаселений район — Києво-Святошинський Київської області (215 осіб/км²), найменше — Поліський Київської області (6 осіб/км²)

Таблиця районів України 
У таблиці площа вказана станом на 2014 рік, населення — на 2001 рік у тогочасних межах. У 2014-2020 роках межі низки районів були змінені. Назви у дужках вказані до прийняття закону про декомунізацію у 2015 році.

Див. також 
 Райони України
 Адміністративний устрій України

Література 
 
 Абеттний реєстр районів по Україні та АМСРР // 
 
 
 
 Список адмін.-тер. одиниць по областях // 
 Список адмін.-тер. одиниць по областях (розукрупнення районів) // 
 
 Алфавітний список районів УРСР // 
 Алфавітний список районів // 
 Алфавітний список районів // 
 Алфавітний список районів // 
 Алфавітний список районів // 
 Алфавитный указатель районов // 
 Алфавітний покажчик районів // 
 Назви та коди КОАТУУ адміністративних районів // 
 Алфавітний покажчик районів, районів у місті (Алфавітний покажчик міст, що мають районний поділ) //

Примітки 

 
Район